Odbor má více významů:
 Oddělení v úřadu, instituci či organizaci, viz též výbor (rozcestník)
 Obor povolání nebo činnosti (zastarale)
 Odbory (pomn.) – zájmové organizace sdružující zaměstnance podle oborů činnosti

Související články 
 Odborník
 Články s názvem začínajícím slovem: „odborový“, „odborová“, „odborové“
 Články mající v názvu slovo: „odborový“, „odborová“, „odborové“

Externí odkazy